Крокодилоподібні (Crocodyliformes) — надряд крокодилоподібних плазунів, що включає однойменний ряд Крокодилоподібні.

історія й обсяг таксону 
У 2001 році палеонтолог Поль Серено і його колеги дали визначення групі: це клада, що включає спільного предка Protosuchus richardsoni і нільського крокодила, а також всіх його нащадків. Іншими словами клада включає всіх крокодилоподібних плазунів за винятком Sphenosuchia.

Філогенія 
Кладограма згідно з Martin and Benton, 2008.

В 2012 році палеонтологи Mario Bronzati, Felipe Chinaglia Montefeltro та Max C. Langer запропонували детальнішу кладограму:

References 

Крокодили